

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 5 podstawowych
 Nadolnik – część miasta Wronki
 Nadolnik – część miasta Poznań, w delegaturze Poznań-Nowe Miasto
 Nadolnik – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola
 Nadolnik – przysiółek wsi Chrostowa w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gidle
 Nadolnik – część wsi Borowo w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Rościszewo
 Nadolnik – część wsi Białogarda w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Wicko
 Nadolnik – przysiółek wsi Żelisławice w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Secemin
 Nadolnik – osada w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa
 Nadolnik – przysiółek w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Śmigiel
 Nadolnik – osada w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Krzemieniewo
 Nadolnik – osada w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki
 Nadolnik – przysiółek wsi Mętno w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Chojna
 Nadolnik – przysiółek w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Szamocin